

Codici 
 MEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Essendon, Melbourne, Australia

Azienda 
MEB Impianti – azienda funiviaria italiana